РК Раднички се односи на више рукометних клубова: 

 РК Раднички Крагујевац
 РК Раднички Београд
 РК Раднички-Цемент Нови Сад
 РК Раднички Шид
 РК Раднички Свилајнац
 РК Раднички Обреновац
 РК Раднички Јаша Томић
 РК Раднички Ћуприја